Музыка — вид искусства.

 «Музыка» — картина Анри Матисса, написанная им в 1910 году.
 «Музыка» — старейшее музыкальное издательство России.
 «Музыка» — вокально-инструментальный ансамбль СССР 1960—1980-х годов (худ. рук. Н. Воробьев).
 «Музыка» — украинский музыкальный иллюстрированный научно-популярный журнал.
 «Музыка» — психологическая драма режиссёров Маргерит Дюрас и Поля Себана, вышедшая в прокат 3 марта 1967.
 «Музыка» — студийный альбом Анжелики Варум 2007 года.
 Музыка — звезда в созвездии Дельфина, у которой обнаружена экзопланета.
 Яндекс Музыка — сервис компании Яндекс.

Фамилия 
 
 Музыка, Виктор Владимирович (1964—2000) — младший лейтенант внутренней службы, сотрудник службы исполнения наказаний, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Музыка, Виталий Николаевич (1948—2009) — начальник Управления министерства внутренних дел Украины в Харьковской области.
 Музыка, Людмила Ананьевна (1937—2016) — Герой Социалистического Труда.
 Музыка, Николай Алексеевич (1927—1963) — Герой Социалистического Труда.
 Музыка, Пётр Фёдорович (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 «Музыка и время» — частный музей в городе Ярославле.
 Музыка в темноте — кинофильм Ингмара Бергмана, вышедший в 1948 году.
 Музыка сердца — музыкальная драма 1999 года, снятая Уэсом Крэйвеном с Мерил Стрип в главной роли.
 Музыченко
 Музычко